O termo Roanoke pode referir-se a diversos locais nos Estados Unidos da América:
 Condado de Roanoke, na Virgínia
 Roanoke (Virgínia)
 Roanoke (Alabama)
 Roanoke (Illinois)
 Roanoke (Indiana)
 Roanoke (Texas)
 Ilha de Roanoke, no litoral da Carolina do Norte
 Roanoke Rapids (Carolina do Norte), cidade 

Desambiguações de topônimos